Železne vráta – jaskinia na Krasie Słowackim
 Železne vráta – przełom Dunaju w Rumunii 
 Železne vráta – szczyt na płaskowyżu Plešivská planina  na Słowacji
 Železné vráta I – zapora na Dunaju
 Železné vráta II – zapora na Dunaju